Фортепианный квартет «Anno Domini» — молодой коллектив исполняющий классическую музыку. Фортепианный квартет основан в 2007 году в Московской Государственной Консерватории. Квартет Anno Domini ведет активную концертную деятельность, выступает в залах Московской Государственной Консерватории, в Московской государственной картинной галерее Ильи Глазунова, в музее «П. И. Чайковский и Москва», в Государственном музее им. М. И. Глинки, в Музее A.C. Голубкиной, в Библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова, в Баженовском зале Царицыно. Квартет принимал участие в фестивалях: "Творческая молодёжь Московской консерватории, в Международном фестивале «СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ!», «К 100-летию Государственного музея имени М. И. Глинки».

Награды и признание 
 В 2009 II премия на Международном фестивале-конкурсе «Musica-classica»(Руза).
 В 2010 III премия на Международном конкурсе имени И.Брамса (Австрия).
 В 2010 III премия на Международном конкурсе в Салониках (Греция)
 В 2012 II премия на Международном конкурсе камерных ансамблей имени Чарльза Хеннена (Нидерланды).

Ссылки

Примечания 

Камерные ансамбли России
Выпускники Московской консерватории
Музыкальные коллективы Москвы